Karol VII – król Szwecji 1160–1167
 Karol VII – król Francji 1422–1461
 Karol VII Bawarski – król Czech 1741-1743, cesarz rzymski 1742–1745